Galve kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galve de Sorbe (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Galve (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Galve (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar